Het Tournoi de Paris is een vriendschappelijk voetbaltoernooi dat in Parijs gespeeld wordt in het Parc des Princes met Paris Saint-Germain als gastheer. De eerste editie vond plaats in 1957 en tot 1976 werd het toernooi telkens aan het einde van het seizoen gespeeld, maar vanaf 1977 voor het seizoen. Het toernooi is een equivalent van het LG Amsterdam Tournament van AFC Ajax en de Emirates Cup van Arsenal.

Paris Saint-Germain, dat in 1970 opgericht werd, speelt sinds 1975 het toernooi en is recordwinnaar. Tot 1966 was Racing Club de Paris de vaste deelnemer en in 1973 Paris FC.

Tot 1993 werd gespeeld in knockout-system. In 2010 was er een groepsfase en in 2012 enkel een finale, die dat jaar Trophée de Paris heette.

Palmares

Vriendschappelijk voetbaltoernooi